Osoby o tym nazwisku:
 Beata Migas – polska reżyserka i scenarzystka
 Genowefa Migas – polska florecistka, trenerka, olimpijka
 Maciej Migas – polski reżyser i scenarzysta
 Václav Migas – czeski piłkarz